Annika Bruna – francuska polityk i samorządowiec
 Antonio La Bruna – włoski zapaśnik w stylu wolnym
 Dick Bruna – holenderski autor, grafik i ilustrator
 Zbigniew Bruna – dyrygent operowy i symfoniczny, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im
 (290) Bruna – planetoida z grupy pasa głównego asteroid